W Polsce
 Godziszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skarszewy
 Godziszewo – przysiółek wsi Kokorzyn w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Kościan
 Godziszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Siedlec
 Godziszewo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Siedlec
 Godziszewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko
 Godziszewo – dawna gmina wiejska
 Godziszewo – dawna gromada
 Godziszewo – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków, leżące na terenie Pojezierza Poznańskiego